Tobia is een Hebreeuwse naam, die betekent 'JHWH is goed'. De naam Tobias is van Tobia afgeleid.

Tobia kan verwijzen naar:
Tobia (Ezra), een persoon die wordt genoemd in het Bijbelboek Ezra
Tobia (Ammon), gouverneur van Ammon en tegenstander van Nehemia
Tobia (Tobiaden), een persoon uit het geslacht van de Tobiaden
Tobia (Estland), een plaats in de gemeente Rakvere vald in Estland